Пакундия — топоним в Бангладеш:
 Пакундия — город на востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Пакундия — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Кишоргандж. Образован в 1932 году. Административный центр — город Пакундия.